«Bye Bye» — песня, написанная американской певицей Мэрайей Кэри, Джонтой Остин, Микелем Эриксеном и Эриком Хермансеном для одиннадцатого студийного альбома Мэрайи, E=MC². Песня, спродюсированная Мэрайей и Старгейт, была издана вторым синглом нового альбома.

Список композиций и форматы 
Европейское издание, 12-ти дюймовый виниловый диск
 «Bye Bye» (Album version) — 4:26
 «Bye Bye» (So So Def remix feat. Jay-Z) — 3:57

CD сингл #1 для Великобритании
 «Bye Bye» (Album version) — 4:26
 «Bye Bye» (So So Def remix feat. Jay-Z) — 3:57

CD сингл #2 для Великобритании
 «Bye Bye» (Album version) — 4:26
 «Touch My Body» (Craig C’s club mix) — 9:56
 «We Belong Together» (Remix feat. Jadakiss and Styles P.) — 4:28
 «Bye Bye» (Video)

CD сингл для Германии
 «Bye Bye» (Album version) — 4:26
 «Touch My Body» (Subkulcha radio edit) — 4:34
 «Bye Bye» (TV Edit) — 3:55
 «We Belong Together» (Remix feat. Jadakiss and Styles P.) — 4:28

Чарты

Даты релизов

Примечания

Ссылки 

Песни 2008 года
Песни Мэрайи Кэри
Ритм-энд-блюз-баллады
Песни, посвящённые памяти умерших людей
Синглы Island Records